Cette page retrace les événements principaux qui se sont déroulées à la World Wrestling Federation durant l'année 2001.
L’année 2001 marque beaucoup de changement pour la WWF, elle marque la fin de leur Attitude Era et de Monday Night Wars (c'est t'a dire la fin de la guerre d'audience du lundi soir) puis de RAW is WAR.
Le rachat de la World Championship Wrestling (WCW) et Extreme Championship Wrestling (ECW), sera marqué par l'événement l'invasion, Depuis ses rachats la WWF\E obtient le monopole sur le monde du catch, ce qui est toujours d'actualité aujourd'hui, Ce monopole donne naissance a WWF Brand Extension qui verra naître les fusions de titres entre la WWF et WCW.

Événements principaux de 2001

La fin de la WCW et la ECW

Depuis 1997 la WWF est dans une période de l'ère attitude, à la fin de 1998 la WWF domine les audiences face à la WCW et à la fin de l'an 2000, la WCW va au plus mal, ses émissions réalisent des taux d'audience très bas et le public déserte tellement les shows, que dans certaines villes, la WCW engage des personnes qui distribue des tickets pour les enregistrements de ses émissions aux passants dans les rues. la Time Warner propriétaire de la WCW décide de vendre la fédération, Eric Bischoff aidé d'un groupe de fonds privé, Fusient Media Ventures. Tente un rachat de la fédération mais cette tentative échoué et Time Warner préfère vendre a Vince McMahon, le propriétaire de la WWF le . De son côté la ECW connait également des difficultés financières importantes. La ECW en 1999 été diffusée sur une chaîne nationale The National Network (TNT)  d'après Paul Heyman l'échec est dû à une mauvaise entente entre la chaîne et lui, en effet la ECW ne récupère pas les recettes publicitaires ce qui cause des pertes financières et la chaîne TNT met fin au contrat de diffusion en 2000, ne pouvant plus être diffusé Paul Heyman déclare faillite le  et est contraint de vendre la fédération qui sera racheté par Vince McMahon.

L'invasion des show de la WWF par la WCW et la ECW.

Le  la WCW organise son dernier show Nitro, Vince McMahon diffuse simultanément les deux Show Nitro et Raw is WAR pour confirmer l'achat de la WCW par la WWF. Ceci marque le début du scénario d'Invasion a la WWF, lorsque Shane McMahon apparaît et dit que sur le contrat le nom est bien McMahon, non pas Vince, mais Shane, les catcheurs de la WCW "envahisse" les shows télévisés de la WWF (RAW et SmackDown! pour mettre fin à la WWF. en juillet la WCW sera rejoint par la ECW qui elle a été rachetée par  Stéphanie McMahon et qui se joindront a sont frère Shane pour mettre fin à la WWF de Vince McMahon. ce qui fait naître The Alliance. L'invasion se terminera le . Durant cette période le  née la seule édition du PPV WWF InVasion. SmackDown! change de décor, Le logo et le nom RAW is WAR sont retirés en septembre et  devienne tout simplement WWF RAW.

Vers la Brand Extension original 

Au Survivor Series est organisé un match entre la team alliance et la team WWF, le gagnant remporte l'équipe adverse. la WWF remporte le match et cela met fin à l'invasion. Mais Ric Flair devient avec Vince McMahon copropriétaire de la compagnie. il récupère Raw et fait son apparition à la fin de la storyline, Le rôle de Flair est de dirigé WWF RAW selon ses explications, Stephanie et Shane McMahon, auraient vendu la moitié de la compagnie à Flair pour pouvoir racheter la WCW et la ECW. Vince McMahon concerve Smackdown!. Durant cette période les titres de la WCW finissent par être fusionné avec ceux de la WWF et en décembre a WWF Vengeance Chris Jericho crée la surprise de battre WCW World Heavyweight Championship  The Rock puis Steve Austin  WWF Championship. dans la même soirée.en  WWF créée officiellement la bande d'extension et pour le premier draft, Vince McMahon représente Smackdown! et Ric Flair représente RAW. en  naîtra la fonction de General Manager Avec Eric Bischoff (ancien grand dirigeant de la WCW) et pour SmackDown! Stephanie McMahon (ancienne dirigeante de la ECW à la WWF scénaristique).

Chronologie

Janvier 
21 janvier: PPV WWF Royal Rumble à la Nouvelle-Orléans
Stone Cold Steve Austin remporte pour la troisième fois de sa carrière le Royal Rumble. (record à ce jour inégalée)

Février 
25 février: PPV WWF No Way Out 2001 à Las Vegas
26 février: Jerry "The King" Lawler  commentateur phare de la WWF, quitte la Fédération.

Mars 
3 mars: a SmackDown Tazz passe du statut de catcheur à celui de commentateur pour remplacent Jerry Lawer.
5 mars: Paul Heyman remplace Jerry lawer et devient commentateur a Raw Is War puis porte-parole de l'Alliance
26 mars: la WWF rachète la WCW

Avril 
1er avril: PPV WrestleMania X-Seven se déroule à Houston au Texas.

Mai 
5 mai: PPV WWF Insurrextion se déroule à Londres en Angleterre.
20 mai: PPV WWF Judgment Day se déroule à Sacramento  en Californie.
dernier match de Chyna a la WWF.
28 mai: A WWF RAW is War Lance Storm devient le premier catcheur de la WCW à apparaître dans un programme de la WWF, en intervenant dans un match.

Juin 
 24 juin: PPV WWF King of the Ring au  New Jersey.
remporté par Stone Cold Steve Austin un autre membre de la WCW Booker T, intervient dans le Triple Threat match pour le WWF Championship effectuant un Side Slam sur la table des commentateurs mais Austin réussit quand même a conserver sa ceinture.
Quelques semaines plus tard, il y a une confrontation entre le propriétaire de la WCW, Shane McMahon et celui de la WWF, Vince McMahon, Booker T viens par derrière pour exécuter sa prise de finition le 'Scissor Kick' sur Vince. Cet incident lance pour de bon l'histoire de l'Invasion, comme le dit le commentateur de RAW Jim Ross, "La bataille est lancée !"

Juillet 
 9 juillet : La ECW mené par Stéphanie McMahon décide de s'allier à la WCW, contrôler par son frère ce qui marque la naissance du groupe The Alliance Stone Cold Steve Austin, sera le capitaine.
22 juillet : PPV WWF InVasion a Cleveland en Ohio

Août  
16 août: à l'occasion de ses 2 ans SmackDown! change de décor.
19 août: PPV WWF SummerSlam se déroule à San Jose en Californie.

Septembre 
 23 septembre :PPV WWF Unforgiven

Octobre 
 1er octobre : à la suite des attentats du 11 septembre le logo WWF RAW is WAR est retirer pour laisser un simple WWF RAW.
 21 octobre : PPV WWF Unforgiven

Novembre 
1 novembre Chyna rend le titre  WWF Women's Championship  vacant 
3 novembre PPV WWF Rebellion s'est déroulé à Manchester en Angleterre
18 novembrePPV  WWF Survivor Series
Le  main-event  oppose la team alliance (WCW ECW) VS la WWF, le vainqueur remporte tout et c'est la WWF qui l'emporte.
19 novembre Ric Flair devient le propriétaire de WWF RAW. Vince McMahon reste le propriétaire de Smackdown. Cela marque le début de la Brand Extension originale. 
et à la suite de la défaite de la WCW Paul Heyman est contraint de démissionner de son poste de commentateur il sera remplacé de Jerry Lawler qui effectue son retour.
30 novembre Chyna Quitte la WWF.

Décembre 

9 décembre PPV WWF Vengeance qui s'est déroulé a  San Diego  Californie
Chris Jericho devient le premier champion unifié de l'histoire en unissant WCW World Heavyweight Championship et la WWF Championship

Voir aussi 
1998 à la WWF
1999 à la WWF

Catch en 2001